Beolo (Béolo in veneto) è una frazione di Conselve in Provincia di Padova. Il toponimo deriva dal nome dialettale della betulla, Bégolo. Strutture d'interesse sono l'unico casone rimasto nella zona e la parrocchia Sacri Cuori di Gesù e di Maria.

Note 

Conselve